D-Block steht für:
 D-Block, niederländischer Hardstyle-DJ und Musikproduzent, siehe D-Block & S-te-Fan
 D-Block, US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe, siehe The Lox

d-Block steht für:
 d-Block, Block des Periodensystems